Een nationale heldendag is in sommige landen een nationale dag waarop landgenoten geëerd worden die soms met gevaar voor eigen leven iemand hebben geholpen. In veel landen is het een vrije dag.

Nationale heldendagen

  

Feestdag